Соксю́р-ле-Ванн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Меца, 34 км на південний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 358,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Соксюр-ле-Ванн на сайті французького Національного інституту географії
 Соксюр-ле-Ванн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соксюр-ле-Ванн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соксюр-ле-Ванн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соксюр-ле-Ванн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель